

Patronymes 
 Cyrielle Voguet, actrice française
 Jean Voguet né en 1953, compositeur français
 Jean-François Voguet (1949-2021), homme politique français

Toponyme
 la rue André-Voguet à Paris

Homonymie de patronyme